El título Bon voyage («buen viaje» en francés) puede referirse a:
 Bon voyage, cortometraje en francés dirigido por Alfred Hitchcock en 1944.
 Bon voyage, película dirigida por Jean-Paul Rappeneau y estrenada en 2003.
 Bon Voyage, último episodio de la serie Gilmore Girls.
 Bon voyage, sexta expansión de Los Sims 2.
 Bon voyage, segundo álbum de estudio del grupo español Orquesta Mondragón, lanzado en 1980.
 Bon Voyage, segundo álbum de estudio del proyecto de rock psicodélico Melody's Echo Chamber, lanzado en 2018.
 Bon Voyage, conjunto musical de Argentina que compone e interpreta música del mundo.
 Bon Voyage, tema de apertura u oppening número 4 del anime One Piece , interpretado por el grupo "Bon-Bon Blanco" y transmitido durante los episodios 169-206 de la serie.
 Bon Voyage (BTS 본보 야지), programa de telerrealidad sobre la banda surcoreana BTS.
 Bon Voyage, el primer EP en solitario de YooA lanzado en 2020.